Les menhirs de la Veissière sont des menhirs situés aux Bondons (France).
 Gilles Veissière (1959-) est un arbitre international de football français.

Voir aussi